Гирнык — украинская фамилия. Известные носители:
 Гирнык, Алексей Николаевич (1912—1978) — бывший политзаключённый, совершивший самосожжение. Герой Украины.
 Гирнык, Андрей Николаевич (1961—2008) — московский музыкант, гитарист (ритм-гитара, бас-гитара), байкер.
 Гирнык, Евгений Алексеевич (род. 1954) — украинский политик, депутат Верховной Рады IV и V созывов.
 Гирнык, Кирилл Иванович (род. 2003) — российский футболист.
 Гирнык, Николай Андреевич (1923—1981) — украинский советский поэт и переводчик, журналист.
 Гирнык, Роман Романович (1954—2000) — советский украинский футболист.
 Гирнык, Павел Николаевич (род. 1956) — украинский поэт и переводчик.